bürök, Conium növénynemzetség
 bürök, Conium maculatum növényfaj; foltos bürök

Szóösszetétel tagjaként
 vízibürök, Cicuta virosa növényfaj; gyilkos csomorika